Aegilium è stato il nome di due navi:
 Albacora of Tortola - yacht di lusso
 Macaiva - traghetto